Uścianek ist ein polnischer Ortsname:

(nach Woiwodschafts-ABC:)
 Uścianek (Janowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Uszannek, 1938 bis 1945 Trotha, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Uścianek (Jednorożec) im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
 Uścianek (Goniądz) im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien